Lemonade (álbum) - sexto álbum de estúdio da artista musical estadunidense Beyoncé
 Lemonade (canção de CocoRosie)
 Lemonade (canção de Sophie)

Desambiguação